Сан Антонио де лас Трохес има више значења:

 Сан Антонио де лас Трохес, Сан Антонио (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Антонио де лас Трохес (Виља де ла Паз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику